Banning Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Banning Creek (Cochise County, Arizona)
 Banning Creek (Yavapai County, Arizona)
 Banning Creek (Oregon), im Josephine County